Сен-Кристо́ф-дю-Люа́, Сен-Крістоф-дю-Люа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на захід від Парижа, 135 км на північний схід від Нанта, 24 км на схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Кристоф-дю-Люа і Шатр-ла-Форе було приєднано до муніципалітету Еврон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 290 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 805,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-дю-Люа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн